Iryna Brémond era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open 88 Contrexéville 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aravane Rezaï che ha battuto in finale Yvonne Meusburger i6–3, 2–6, 6–3.

Teste di serie

 Yvonne Meusburger (finale)
 Aravane Rezaï (Campionessa)
 Sandra Zaniewska (quarti di finale)
 Kristina Mladenovic (semifinali)

  Dia Evtimova (primo turno)
  Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens (semifinali)
  Tereza Mrdeža (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open 88 Contrexéville 2012